Dürnfeld ist der Name folgender Orte:
 Dürnfeld (Gemeinde Kappel), Katastralgemeinde von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dürnfeld (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten